«И один в поле воин» — антонимическое переосмысление пословицы «Один в поле не воин».

Художественные произведения 
 «И один в поле воин» — роман русского писателя Григория Мачтета.
 «И один в поле воин» — роман советского украинского писателя Юрия Дольд-Михайлика.

См. также 
 Один в поле воин — картина русского художника Виктора Васнецова (1914).
 Один в поле не воин

Примечания